(1912-1993), avocat canadien
Gordon Henderson (né en 1948), homme politique britannique de Sittingbourne and Sheppey
 (né en 1953), directeur académique américain du UCLA Bruin Marching Band
Gordon Henderson, leader et fondateur du groupe musical Exile One

Voir aussi

Homonymie de personnes